Lyciella är ett släkte av tvåvingar. Lyciella ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Lövflugor
Lyciella